«Иле-Саулет» () — казахстанский футбольный клуб из Отеген-Батыра (Алматинская область). В начале своего пути объединились с ФК Ынтымак из одноименного села и называлась Ынтымак-Саулет и проводили матчи на стадионе этого же поселка. В данный момент домашние матчи проводит на стадионе в поселке Отеген Батыр. Став победителем Первой лиги 2012 года, отказался от участия в Премьер-лиге следующего года. В декабре 2013 года Иле-Саулет находился на грани ликвидации из-за отказа финансировать клуб акимата Алматинской области.

Достижения 
  Победитель Первой лиги Казахстана (1): 2012

Статистика

Известные футболисты 

  Вячеслав Котляр
  Андрей Травин
  Айдар Аргимбаев

Примечания

Ссылки 
 Профиль команды на сайте ФФК

Футбольные клубы Казахстана
Футбольные клубы Казахстана, прекратившие существование
Футбольные клубы, расформированные в 2013 году